Voïnov (masculin ; ) ou Voïnova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Iouri Voïnov (1931-2003), joueur de football soviétique.
 Vania Voïnova (1934-1993), joueuse de hockey sur glace bulgare.
 Viatcheslav Voïnov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.
 Anastasiia Voinova (1993-), cycliste sur piste russe.

Patronyme russe